Фенёво — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Усть-Долысской волости.

География 
Расположена на северо-восточном прибрежье озера Долысского, в 197 км от областного центра, города Пскова, в 32 км к северо-западу от райцентра, города Невель, и в 10 км к западу от бывшего волостного центра Трехалёво. 

К юго-востоку находится деревня Пономарёво. Ближайшие крупные населенные пункты: Трехалёво, Усть-Долыссы, Чернецово, Гультяи.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 36 человек.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Трехалёвской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)